Белічко Дем'ян Іванович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Белічко Наталія Юріївна ( 1964) — український мистецтвознавець.
 Тед Белічко (1943—2014) — американський вчений українського походження, фахівець з механіки.
 Белічко Юрій Васильович (1932—2010) — український мистецтвознавець.

Примітки